Chiodo ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Chiodo (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Domenico Chiodo (1823–1870), italienischer Marineoffizier und Architekt
 Giacomo Chiodo (1759–1842), italienischer Archivar
 Stephen Chiodo (* 1954), US-amerikanischer Filmspezialist, Filmregisseur und Filmschaffender